Джонас — фамилия.

Фамилия 

 Джонас, Джо (род. 1989 г.) — американский певец, музыкант, актёр и танцор.
 Джонас, Джоан (род. 1936 г.) — американская художница.
 Джонас, Кевин (род. 1987 г.) — американский певец и актер, участник коллектива Jonas Brothers.
 Джонас, Ник (род. 1992 г.) — американский певец, актёр и композитор.

См. также 
Йонас